Puntilla puede hacer referencia a:

 Puntilla, clavo.
 Puntilla, tejido ornamental, encaje.
 Puntilla, cría de calamar (en algunos lugares de España).
 Puntilla, pequeño puñal usado en tauromaquia para rematar toros moribundos.
de puntillas: forma de andar

Otros 
 La Puntilla, página de desambiguación.

Enlaces externos